Григорий Постников
 Постников, Григорий Николаевич (1914—1978) — советский скульптор, известный своими работами на космическую тематику.
 Постников, Григорий Петрович (1856—1860) — епископ Русской православной церкви, митрополит, основоположник церковной периодической печати.